Кубок мира по скелетону 2021/2022 — это международный турнир по скелетону состоящий из 8 этапов, который стартовал 19 ноября 2021 года на трассе в австрийском Инсбруке и завершился 14 января 2022 года в швейцарском Санкт-Морице.

Обладателем Кубка мира у мужчин в 11-й раз стал латвийский скелетонист Мартинс Дукурс. В соревнованиях среди женщин Кубок мира выиграла нидерландская спортсменка Кимберли Бос.

Календарь

Результаты

Мужчины

Женщины

Итоговый зачёт

Мужчины

Женщины

Примечания 

Кубки мира по скелетону